(1900-2012), centenaire belge, doyenne des Belges du  à sa mort ;
Roger Degueldre (1925-1962), militaire français, créateur et responsable des commandos Delta de l'Organisation armée secrète (OAS).